Хайнрих II (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

 Хайнрих II (Свещена Римска империя) (973-1024), Свети Хайнрих, император на Свещената Римска империя (1002-1024)
 Анри II (Франция) (1519–1559), крал на Франция, упр. от 1547
 Хайнрих II (Бавария), херцог на Бавария (951–995)
 Хайнрих II (Йерусалим) (1271–1324), крал на Кипър от 1285; крал на Йерусалим 1291
 Хайнрих II (Кастилия) (1334–79), крал на Кастилия (1366–67 и от 1369)
 Хайнрих II (Навара) (1503–55), упр. от 1518
 Хайнрих II Язомиргот (1107-1177), pфалцграф при Рейн (1140-1141), маркграф
 Хенри II Плантагенет (1133-1189), крал на Англия (1154-1189)
 Хайнрих II, крал на Сицилия (1212-1217), крал на Германия (1220-1235) като Хайнрих VII